Sikornik – dzielnica Gliwic
 Sikornik – szczyt na Wysoczyźnie Międzylesia w Sudetach
 Sikornik – wzgórze w Krakowie
 Sikornik – skocznia narciarska